Гри́ндер (от  — молоть; точить):

 Гриндер — шлифовальный станок
 Гриндеры (гриндерсы) или гриндера́ — тяжёлые ботинки с высокими голенищами и толстой подошвой, получившие своё название от названия выпускающей их фирмы «Grinders».
 Гриндер (, образовано от  и  — «травка») — ручное устройство для перемалывания растения, используется преимущественно в кафе и ресторанах. Или же держатель для фильтра в кофемашине
 Гриндер (покер) — игрок, который последовательно бьёт свой лимит и таким образом частично или полностью зарабатывает себе на жизнь, хотя мог бы играть на более высоких лимитах, что, однако, было бы связано с большим риском. Таким образом, гриндер играет на уровне, который ниже его возможностей.
 «Гриндер» — американский комедийный телесериал 2015 года.
 Гриндер, Джон (род. 1940) — соавтор нейролингвистического программирования (НЛП)

См. также 
 Grindr